Толіс Воскопулос (, , Пірей — ) — грецький співак та актор, один з найвідоміших виконавців лаїки.

Творча біографія 
Крім того Толіс Воскопулос опанував професію актора, знявся у багатьох фільмах і грав в театрі Афін. Серед найвідоміших постановок за участю Воскопулоса — «Οι εραστές του ονείρου» (Dream Lovers), де головну роль також виконувала Зоі Ласкарі.

Останні роки Толіс Воскопулос мешкає на острові Корфу, де він час від часу дає концерти, здебільшого благодійні. Один з його останніх благодійних заходів — вражаючий безкоштовний концерт в історичному Палео Фруріо на Корфу влітку 2005 року.

Одружений із Ангелою Гереку, грецьким політиком, колишнім заступником міністра культури і туризму Греції. Вона залишила пост заступника міністра саме через чоловіка, а саме через його борги, які на 2010 рік перевищили 5 млн євро. Міністерство фінансів Греції підтвердило, що йому загрожує кримінальне розслідуванню.

Від 18 листопада 2011 року після великої перерви Воскопулос розпочав виступи в афінському клубі Diogenis Studio спільно із Антонісом Ремосом.

Дискографія 

 Αγωνία
 Αδέλφια μου, Αλήτες, Πουλιά
 Σε Ικετεύω
 Μια Αγάπη
 Στιγμές Αγάπης
 Στοιχηματίζω
 Σμυρνέικα και Λαϊκά
 Ας Είμαστε Ρεαλιστές
 Εγώ τι Έχω και τι θα ΄Χω
 Όταν Τραγουδώ
 Είναι το Κάτι που Μένει
 Αναμνήσεις
 Τραγούδα θεατρίνε
 Μέρα Νύχτα Παντού
 Βοσκόπουλος ΄80
 Καρδιά μου Μόνη
 Δεν Θέλω να Θυμάμαι
 Περασμένες μου Αγάπες
 Είσαι Δικιά μου
 Τότε
 Τώρα
 Αμέτρητα Γιατί
 Ατέλειωτο Ερωτικό Ταξίδι
 Για Πάντα
 Να Κάνουμε έναν Έρωτα όλο Τρέλα
 Όλη η Αλήθεια
 Στάζεις Έρωτα
 Κοντά σου Εγώ
 Τα Ερωτικά
 Ματια φεγγάρια
 Τα Πρώτα μου Τραγούδια (συλλογή)
 Ήρθες σαν Όνειρο
 Η Νύχτα Γέμισε με Φως
 2000–2001 Live
 Η Σωστή Απάντηση
 Καλη σου τύχη
 Αντίθετο Ρεύμα (2005)
 Στης ζωής μου τις στράτες (2006)
 Να με κοιτάς στα μάτια (2007)
 Στο πέρασμα του χρόνου (2008)

Фільмографія 

 O άγνωστος εκείνης της νύχτας (1972)
 Αδέλφια μου αλήτες πουλιά (1971)
 Μαριχουάνα στοπ (1971)
 Μια γυναίκα, μια αγάπη, μια ζωή (1971)
 Aναστενάζουν οι πενιές (1970)
 Το όνειρο της Κυριακής (1970)
 Σε ικετεύω αγάπη μου (1970)
 Αγωνία (1969)
 Eλπίδες που ναυάγησαν (1968)
 Kαταραμένη ώρα (1968)
 Mείνε κοντά μου, αγαπημένε (1968)
 Θα κάνω πέτρα την καρδιά μου (1968)
 Συντρίμμια τα όνειρά μας (1967)
 Τ' αδέλφια μου (1966)
 Ο Αριστείδης και τα κορίτσια του (1964)
 Ήταν όλοι τους κορόιδα (1964)
 Ο Γιάννης τα' κανε θάλασσα (1964)
 Kάτι να καίει (1963)
 Mεσάνυχτα στη βίλλα Νέλλη (1963)
 Tρεις κούκλες κι εγώ (1960)

Примітки

Посилання 
 

Грецькі співаки
Грецькі актори
Уродженці Пірея
Виконавці грецькою мовою